Magyar Sakkszövetség
 Magyar Súlyemelő-szövetség